Der Dreiband-Weltcup 1998/9 war das achte UMB/BWA-Weltcupturnier im 13. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 1. bis zum 6. Dezember 1998 in dieser Disziplin des Karambolagebillards im türkischen Urlaubsort Antalya statt. Es war das siebte Dreiband-Weltcup-Turnier in der Türkei.

Geschichte 
Nach drei dritten Plätzen in den vorangegangenen Turnieren konnte Semih Saygıner sein Heim-Weltcup-Turnier gewinnen. Im Finale siegte er sicher gegen den niederländischen Außenseiter Gerwin Valentijn mit 3:1 Sätzen. Durch seinen Sieg schob sich Saygıner bis auf Platz Drei der aktuellen Wertung und hatte noch Chancen auf den Gesamtweltcup 1998. Die beiden Führenden Dick Jaspers und Torbjörn Blomdahl schafften es nur bis ins Achtelfinale. Gemeinsam Dritte wurden Marco Zanetti und Christian Rudolph. Für das Highlight in der ersten Runde sorgte der Technikspezialist Fonsy Grethen aus Luxemburg. Gegen den Weltranglistendritten Frédéric Caudron spielte er bei seinem 3:1-Satzsieg mit 2,230 den besten Einzel-Durchschnitt des Turniers.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 18 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 18 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Dick Jaspers
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Daniel Sánchez
  Semih Saygıner
  Raimond Burgman
  Dion Nelin
  Christian Rudolph
  Marco Zanetti
  Eddy Leppens
  Jorge Theriaga
  Henk Habraken
  Francis Forton
  Martin Horn
  Gerwin Valentijn
  Eddy Merckx
  Tonny Carlsen
  Andreas Efler

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

Wildcards:
  Adnan Yüksel
  Muharrem Peker

Qualifikation 
Es wurde Vorqualifikation 24 Gruppen gespielt. Aus der Hauptqualifikation qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für das Hauptturnier.

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1998 09
Karambolageveranstaltung 1998
Billardturnier in Antalya